Girl 6 (film); een Amerikaanse speelfilm van Spike Lee uit 1996
Girl 6 (Prince-album); een Prince-album uit 1996 en tevens soundtrack van de gelijknamige film